Дилма () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Скорцоаса.
 Дилма () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Бала.